Casa Pagès (Olot), casa d'Olot
 Casa Pagès (Girona), casa de Girona
 Casa Pagès-Bassols, casa de Figueres
 Casa Pagès Bofill, casa de Figueres